Delray Beach Open 2023, właśc. Delray Beach Open By Vitacost.com 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Delray Beach Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2023 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 664 275 dolarów amerykańskich

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Stanach Zjednoczonych